Побединский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Побединский сельский округ Майкопского района (до 2004 года)

Калининградская область 

 Побединский сельский округ Краснознаменского района (до 2008 года)

Томская область 

 Побединский сельский округ Шегарского района (до 2005 года)

Казахстан

Костанайская область 

 Побединский сельский округ Карабалыкского района